Rapier (zwaard), een relatief slank, scherp gepunt type zwaard dat vooral in de 16e en 17e eeuw in Europa werd gebruikt
 Rapier (raketsysteem), een in Engeland ontwikkeld mobiel grond-luchtraketafweersysteem
 Rapier (automerk), een historisch Brits automerk (1935-1938)